Juan Martín del Potro era il detentore del titolo ma si è ritirato per infortunio.

In finale Nick Kyrgios ha sconfitto Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (secondo turno)
  Alexander Zverev (finale)
  John Isner (semifinale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)

  Alex De Minaur (quarti di finale)
  Frances Tiafoe (secondo turno)
  Steve Johnson (secondo turno)
  John Millman (quarti di finale)

Qualificati 

  Federico Gaio (primo turno)
  Marcel Granollers (primo turno)

  Ryan Harrison (primo turno)
  Alexei Popyrin (primo turno)

Lucky loser 

  Guillermo García López (primo turno)

Wildcard 

  David Ferrer (secondo turno)
  Gerardo López Villaseñor (primo turno)

  Emilio Nava (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2019